BLF, akronymet har flere betydninger:

 Bibliotekslederforeningen – forening for ledere af folkebiblioteker.
 Byggevare Leverandør Foreningen – er en brancheorganisation for producenter og importører, der markedsfører og leverer produkter til både det professionelle byggeerhverv og det private marked.
 Biografiskt Lexikon för Finland - Finsk Leksikon